El Solà (el Brull), mas al municipi del Brull (Osona)  
 El Solà (Castellar de la Ribera), mas al municipi de Castellar de la Ribera (el Solsonès)
 El Solà (Monistrol de Calders)mas al municipi de Monistrol de Calders (el Moianès)
 El Solà (Ribes de Freser), 
 El Solà (Riner), masia al municipi de Riner (el Solsonès)

 El Solà (Sant Joan de les Abadesses), masia a mig camí de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll
 El Solà del Boix, urbanització a cavall dels termes municipals de Castellcir i de Sant Quirze Safaja (el Moianès)
 El Solà de Moreta, edifici rústic a les Llosses (Ripollès)  
 El Solà del Sot, masia del terme municipal de Granera (el Moianès)
 El Solà de la Vila, masia al terme municipal de Moià (el Moianès)
 Baga del Solà, obaga al municipi de Monistrol de Calders (el Moianès)
 Bagues del Solà, obaga al municipi de Granera, a la comarca del Moianès. És a la part més oriental del terme, al sud del Solà del Sot, a
 Barranc del Solà, diversos indrets
 Bosc del Solà, pineda al municipi de Castellar de la (el Solsonès)  
 Can Solà, diversos indrets
 Cap del Solà, diversos indrets
 Cingle del Solà, cinglera al municipi de Castell de Mur, antigament de Mur, en territori de Mur. Està situat al vessant meridional de
 Horts del Solà, horts abandonats i convertits en estatge per a cavalls al terme municipal de Monistrol de Calders (el Moianès)
 Molí del Solà, molí al municipi de Monistrol de Calders (el Moianès)
 Pont del Solà, diversos indrets
 Serra del Solà, diversos indrets
 Serrat del Solà, diversos indrets
 Serreta del Solà, serra al municipi de Llavorsí (el Pallars Sobirà)
 Torrent del Solà (Eroles), torrent al municipi de Tremp, dins del territori de l'antic terme municipal de Fígols de Tremp 
 Torrent del Solà del Sot, torrent del terme municipal de Castellterçol (el Moianès)
 Turó del Solà, muntanya al municipi de Santa Maria de Miralles (l'Anoia)